

Persone
 Brian O'Halloran (1969) – attore statunitense
 Dustin O'Halloran (1971) – musicista e compositore statunitense
 Jack O'Halloran (1943) – attore ed ex pugile statunitense
 Kevin O'Halloran (1937-1976) – nuotatore australiano
 Maura Soshin O'Halloran (1955-1982) – monaca buddhista e scrittrice irlandese
 Michael Francis O'Halloran (1991) – calciatore scozzese
 Stephen O'Halloran (1987) – calciatore irlandese

Altro
 Blaineley Andrews O'Halloran – personaggio della serie animata A tutto reality

Pagine correlate
 Michael O'Halloran